Analista – termine che indica in genere colui che all'interno di un'organizzazione di intelligence applica metodi cognitivi individuali e collettivi per valutare i dati e verificare le ipotesi all'interno di un contesto socio-culturale
 Analista programmatore – professionista che, nel processo di creazione o di modifica di un software, si occupa della prima fase detta appunto "analisi"
 Analista aziendale (business analyst)  – professionista che analizza un'organizzazione (reale o ipotetica), tipicamente un'azienda o parte di essa, documentandone l'attività, i processi o sistemi, valutandone il modello di business o il livello di integrazione tecnologica
 Psicoanalista – professione di colui che esercita la psicoanalisi di orientamento freudiano o postfreudiano

Pagine correlate 
 Analisi